Театральные премии России — профессиональные награды , вручаемые в Российской Федерации в области театрального искусства. Существуют как государственные, так и учреждённые общественными организациями и фондами.

Премии общенациональные 
 «Арлекин»
 Статус — Российская национальная театральная премия.
 Учредитель — Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации».
 Приз — статуэтка Арлекина, изготовленная из серебра с позолотой и эмалью, на постаменте из яшмы.

 «Бенуа де ла Данс»
 Статус — международный балетный приз (Benois de la Dansе), известный «Балетный Оскар», учреждён в 1991 году.
 Учредитель — Международная ассоциация деятелей хореографии (ныне — Международный союз деятелей хореографии).
 Приз — бронзовая статуэтка работы парижского скульптора Игоря Устинова, представителя семейства Бенуа.

 «Золотая маска»
 Статус — национальная театральная премия.
 Учредитель — Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации».
 Приз — «Маска» придумана художником Олегом Шейнцисом. Нагрудный знак «Золотой маски» сделан из золота.

 Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро»
 Статус — Российская национальная актёрская премия.
 Учредитель — Учреждение культуры «Санкт-Петербургский театр „Русская антреприза“ имени Андрея Миронова» при содействии Правительства Санкт-Петербурга.
 Приз — статуэтка А. А. Миронова в роли Фигаро, фарфор с росписью.

 Музыкальное сердце театра
 Статус — национальная премия и фестиваль.
 Учредитель — Алексей Рыбников и другие деятели искусства при поддержке Комитета по культуре г. Москвы.
 Приз — скрипичный ключ в форме сердца, выполненный из хрусталя.

 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского
 Статус — республиканская премия за развитие театрального искусства (присуждалась в 1966—1991 годах).
 Учредитель — Совет министров РСФСР
 Приз — почётный знак и диплом.

 Премия Платоновского фестиваля искусств
 Статус — международный фестиваль искусств.
 Учредитель — Правительство Воронежской области, Администрация города Воронежа.
 Приз — денежное вознаграждение 1 000 000 рублей.

 Премия Станиславского
 Статус — международная премия за развитие театрального искусства, присуждается с 1992 года
 Учредитель — Международный благотворительный фонд имени Станиславского при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Комитета по культуре Москвы и Министерства культуры Московской области. 
 Приз — памятный знак из золота с факсимиле К. С. Станиславского.

 «Триумф»
 Статус — негосударственная российская премия в области высших достижений литературы и искусства.
 Учредитель — Фонд «Триумф-Логоваз».
 Приз — ювелирная статуэтка «Золотого эльфа» по эскизу Эрнста Неизвестного и денежное вознаграждение; денежный эквивалент составляет 50 тысяч долларов США.

 Премия Фестиваля театров малых городов России
 Статус — общероссийская премия.
 Учредитель — Государственный театр наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные Инициативы», проводится с 2010 года.
 Приз — «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы».

 Туганлык
 Статус — премия международного фестиваля тюркоязычных театров.
 Учредители — Министерство культуры Российской Федерации, Международная организация тюркской культуры, Министерство культуры Республики Башкортостан, Союз театральных деятелей Российской Федерации, Союз театральных деятелей Республики Башкортостан. 
 Приз — миниатюрная юрта, оформленная башкирским орнаментом (автор художник Николаев, Башкортостан).

Премии региональные 
 «Браво!»
 Статус — премия Свердловского областного конкурса на лучшую театральную работу года и фестиваль.
 Учредитель — Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации .
 Приз — бронзовая статуэтка с мотивами театральных масок «Браво!» (вручается с 2005 года; автор — скульптор Владимир Кривушин).

 «Золотой Арлекин»
 Статус — премия Саратовского губернского театрального фестиваля.
 Учредители — Правительство Саратовской области, Министерство культуры Саратовской области.
 Приз — статуэтка «Золотого Арлекина» (автор скульптор Николай Бунин, г. Саратов).

 «Золотой лист»
 Статус — премия выпускников театральных и кинематографических вузов столицы.
 Учредители — ООО «Кронос», Елена Врублевская, Сергей Золотарёв. При поддержке Федерального Агентства по культуре и кинематографии и Департамента по культуре Правительства Москвы.
 Приз — статуэтка (автор скульптор Григорий Потоцкий, Москва).

 «Золотой софит»
 Статус — высшая театральная премия Санкт-Петербурга.
 Учредители — Санкт-Петербургская организация Союза театральных деятелей России, театрально-продюсерское объединение АРТ «Импровизация» и Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга.
 Приз — золотая статуэтка «Девочка на шаре» авторства  скульптора Владимира Горевого.

 «Момент»
 Статус — независимая премия за момент актёрской игры в двух номинациях: кино и кеатр.
 Учредитель — театральный продюсер Анастасия Вильчи, «Студия Вильчи».
 Приз — Шпага с именной гравировкой.
 Призовой фонд — формируется партнёрами премии.

 Премия имени Владислава Стржельчика
 Статус — независимая премия.
 Учредитель — Людмила Павловна Шувалова-Стржельчик, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров

 «Прорыв»
 Статус — театральная премия Санкт-Петербурга.
 Учредитель — Государственный драматический театр «Приют комедианта» и театральные критики Жанна Зарецкая, Андрей Пронин.
 Приз — бронзовая статуэтка «Мельпомена. Версия 1.0».

 Премия Смоктуновского
 Статус — премия спектаклей классического репертуара московских театров.
 Учредители — МХАТ им. А. П. Чехова и компания «Ист-Вест»..

 «Хрустальная Турандот»
 Статус — высшая театральная премия Москвы.
 Учредитель — Беленький Борис Петрович, частное лицо.
 Приз — статуэтка героини пьесы Карло Гоцци принцессы Турандот, исполненная в хрустале.

 «Чайка»
 Статус — независимая частная премия.
 Учредитель — Продюсерский центр «Чайка».
 Приз — чайка в полете, отлитая в бронзе.

Примечания

Ссылки 

 Премия «Арлекин»
 Премия «Золотая маска»
 Театральная премия имени Андрея Миронова «Фигаро»
 Музыкальное сердце театра
 Платоновский фестиваль искусств
 Премия «Золотой лист»
 Премия «Золотой софит»
 Санкт-Петербургская театральная премия для молодых «Прорыв»
 Фестиваль «Браво!» 
 Премия «Хрустальная Турандот»
 Премия «Чайка»